Busuanga – isola delle Filippine
Busuanga – municipalità delle Filippine, nella Provincia di Palawan